

Cinema 
Country – film del 1984 diretto da Richard Pearce
Country – film del 2000 scritto e diretto da Kevin Liddy

Musica 
Country – genere musicale
Country – album discografico di Anne Murray
Country – extended play di Anaïs Mitchell

Altro 
Country – anglicismo per "campagna"
Country – stile artistico
Country – tipo di danza
Country – ellissi per "country club", circolo sportivo

Pagine correlate 
 Cross country

Altri progetti